Алеха́ндро () — испанская форма имени Александр.

Может также обозначать:
 «Алехандро» — песня Леди Гаги.
 Алехандро Веласко Эстете — аэропорт, расположенный в черте города Куско в юго-восточной части Перу.
 Алехандро-Гальиналь — населённый пункт сельского типа на юго-востоке центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.

Известные носители

Имя 
 Алехандро Аменабар — испанский кинорежиссёр, сценарист, композитор и актёр.
 Алехандро Вальверде — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Алехандро Гонсалес Иньярриту — мексиканский кинорежиссёр.
 Алехандро Касаньяс — кубинский легкоатлет, барьерист.
 Алехандро Касона — испанский поэт и драматург.
 Алехандро Као де Бенос — корейский дипломат испанского происхождения
 Алехандро Агустин Лануссе — аргентинский военный деятель, президент Аргентины в 1971—1973 годах.
 Алехандро Лернер — аргентинский певец, композитор, музыкант.
 Алехандро Обрегон — колумбийский художник-модернист.
 Алехандро Рамирес — американский шахматист, гроссмейстер.
 Алехандро Рехон Учин — мексиканский поэт, культурный менеджер и журналист.
 Алехандро Сабелья — аргентинский футболист, тренер.
 Алехандро Санс — испанский певец и композитор.
 Алехандро Сичеро — венесуэльский футболист.
 Алехандро Толедо — перуанский политик, экономист.
 Алехандро Фалья — колумбийский теннисист.
 Алехандро Ходоровски — актёр, режиссёр, продюсер, композитор, драматург, мим, писатель, автор комиксов и психотерапевт.

Фамилия 
 Кевин Алехандро (род. 1976) — американский актёр.

Испанские мужские имена